Arnette bezeichnet
 Arnette, Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Thoré

Arnette ist der Familienname folgender Personen:
 Jay Arnette (* 1938), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jeannetta Arnette (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin
 Raymond Arnette (1923–2004), französischer römisch-katholischer Geistlicher

Siehe auch:
 Arnett